Tre unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Quincy:

  – nave da trasporto, varata nel 1909 come mercantile tedesco Vogesen, catturata nel 1917 e rinominata, radiata nel 1922
  – incrociatore pesante della classe New Orleans, varato nel 1935 e affondato in combattimento nel 1942
  – incrociatore pesante della classe Baltimore, varato nel 1943 e radiato nel 1954